Гу́рська — жіноча форма прізвища Гурський.

 Відомі носії 
 Гурська Алла Іванівна — заслужений економіст України
 Гурська Галина (Gorska) — польська громадсько-політична та освітянська діячка, перекладачка та письменниця
 Гурська Ольга Сергіївна (1902—1976) — українська художниця
 Магдалена Гурська (Gorska) — польська актриса
 Гурська Нонна Василівна (1932—2012, дівоче прізвище Рудницька) — народна артистка України
 Стефанія Гурська (1907—1986) — польська актриса театру та кіно, композитор, співачка і танцівниця.

Примітки